Jeanne Motin dame de Reux et de Courcelles, née vers 1615 en France et décédée vers 1666 au cap de Sable en Acadie, était la fille du seigneur Louis Motin de Reux et de Courcelles et de dame Marie de Salins.

Biographie 
Jeanne Motin se serait embarquée le  à bord du Saint-Jean dans le port de La Rochelle pour l’Acadie avec ses frères, Claude et Jean ainsi que sa sœur Anne et son beau-frère, Nicolas Le Creux du Breuil. Elle épouse en premières noces, Charles de Menou d’Aulnay de Charnisay, probablement à Port-Royal en 1638. Elle a huit enfants de ce premier mariage : quatre fils enrôlés dans l’armée, morts au combat et quatre filles devenues religieuses.  

Jeanne Motin est la première femme connue d'origine européenne à élever une famille au New Brunswick, contrairement à la tradition qui voudrait que ce soit Françoise-Marie Jacquelin, la femme du rival de D'Aulnay. La première fille du couple, Marie de Menou d'Aulnay naît en 1639 alors que Françoise-Marie Jacquelin est toujours en France. Elle a encore deux enfants, Joseph de Menou (1640) et Charles de Menou (1642) avant la naissance du fils de sa rivale.

À la suite du décès de son époux survenu en 1650, elle constate que la succession est criblée de dettes. Des représentants d'Emmanuel Le Borgne, l'un de ses créanciers, pillent d'ailleurs ses terres. Pour tenter de récupérer une partie des sommes dues, elle tente de protéger les intérêts de sa famille et de ses enfants en prétendant que Nicolas et Simon Denys s’étaient établis sur des terres sur l’île du Cap-Breton appartenant à la succession d’Aulnay et elle envoie l'un de ses officiers les expulser. Une entente est signée en 1651 entre son intendant, Brice de Sainte-Croix, fils de Madame de Brice, et César de Vendôme. Ce dernier promet de rembourser la moitié des dettes de Jeanne Motin en échange de la moitié de son domaine et de ses activités commerciales mais, puisque l'entente n'est pas autorisée, cela complique la situation.

En juillet 1653, elle épouse en deuxièmes noces Charles de Saint-Étienne de La Tour, le rival de son premier époux. Le couple réside à Saint-Jean jusqu'en 1656, où ils s'établissent au cap de Sable. Le couple aura cinq enfants : Jacques (époux d’Anne Melanson, ils auront une fille dénommée  qui se mariera à son tour avec l'officier Jean-Baptiste Bradstreet), Marie (épouse d’Alexandre Le Borgne), Marguerite (épouse d’Abraham Mius d’Entremont dit de Pleinmarais) et Anne (épouse de Jacques Mius d’Entremont, baron de Pobomcoup). La date de décès de Jeanne Motin est inconnue mais une pétition présentée par sa fille Marie révèle qu'elle est morte avant 1667.

Ancestors

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Azarie Couillard-Després,"Charles de Saint-Étienne de La Tour, gouverneur en Acadie, 1593-1666, au tribunal de l’histoire , S.l.:s.n., 1932.
 Azarie Couillard-Després,"Charles de Saint-Étienne de La Tour, gouverneur, lieutenant-général en Acadie, et son temps  1593-1666, l'Imprimerie d'Arthabasca,

Liens externes 
 

Naissance en 1615
Naissance dans la province de Bourgogne
Décès en 1666
Personnalité politique acadienne